Amerikai Egyesült Államok
Morton, település Mississippi államban
Morton, település Texas államban
Morton, település Washington államban
 Franciaország
Morton, település Vienne megyében